Agios Mamas steht für:

 Agios Mamas (Chalkidiki), Ortsgemeinschaft im Regionalbezirk Chalkidiki in Zentralmakedonien, Griechenland
 Agios Mamas (Rethymno), Ort im Regionalbezirk Rethymno in der Region Kreta, Griechenland
 Agios Mamas (Zypern), Gemeinde im Bezirk Limassol in Zypern